Sioux megye (Észak-Dakota)
 Sioux megye (Iowa)
 Sioux megye (Nebraska)